Casson steht für 

 die Gemeinde Casson in der französischen Region Pays de la Loire

Casson ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Joseph Casson (1898–1992), kanadischer Maler
 Andrew Casson (* 1943), britischer Mathematiker
 Ann Casson (1915–1990), englische Bühnen- und Filmschauspielerin
 Felice Casson (* 1953), italienischer Untersuchungsrichter
 Herbert Newton Casson (1869–1951), kanadischer Journalist und Autor
 Hugh Casson (1910–1999), britischer Architekt und Künstler
 Lewis Casson (1875–1969), englischer Schauspieler 
 Lionel Casson (* als 1914 als Lionel I. Cohen; † 2009), US-amerikanischer Altphilologe
 Mary Casson (* 1914), englische Theaterschauspielerin
 Mark Casson (* 1945), britischer Ökonom
 Stanley Casson (1889–1944), britischer Klassischer Archäologe

Siehe auch:
 Kasson
 Cassone
 Cason